Сан-Мартин-де-Монтальбан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 135 км². Население — 802 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо